Sisara ist:

in der antiken Geographie:
 eine Stadt in Mesopotamia, heute Şirvan (Türkei)
 ein See in Africa propria, heute der Ichkeul-See in Tunesien

Außerdem:
 eine Schreibweise des biblischen Namens Sisera
 Sisara (Oratorium), ein Oratorium von Johann Simon Mayr